Шевырёвка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Датой основания населённого пункта, села Шевырёвка, считается 1860 год. Имя первого владельца этой местности Петра Сергеевича Шевырева, Саратовского губернского предводителя, проживавшего в конце XVIII - начале XIX века и дало название новому поселению людей. Затем владение перешло к Степану Петровичу Шевыреву - известному литературному критику. В то время в селе насчитывалось всего 60 дворов. На реке Елшанка была возведена плотина, которая образовала самый большой в Саратовском районе Шевырёвский пруд. Село стало значительно увеличиваться в 70-е и 80-е годы прошлого XX века.

Колхоз "Красноармеец" был организован при советской власти и проработал до 1950-х годов. Вместо земской школы в Шевырёвке открылась начальная, работавшая затем в статусе восьмилетки до 1970-х годов. Именно тогда в Тарханах построили новую среднюю школу. Постепенно село почти слилось с поселком, который возник при железнодорожной станции Тарханы.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено на севере Саратовского района, на берегах Шевыревского водохранилища и реки Мордова. Расстояние до областного центра составляет 32 км. С областным центром посёлок связан автотрассой Р228, регулярным автобусным и железнодорожным сообщением. Электропоезд от станции Тарханы до Саратова направляется четыре раза в день.  

Климат
Климат умеренно-холодный. Наблюдается значительное количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в селе Шевырёвка — 6,6 °C. Среднегодовая норма осадков — 453 mm. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 26 mm. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, в среднем 44 mm.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В Шевырёвке восемь улиц и два переулка.Также к селу относятся территории 22 садово некоммерческих товариществ.

Население 

На 1 января 2019 года в селе проживали 1094 человека, насчитывалось 375 дворов.

Экономика 
В границах населённого пункта работают семь предприятий розничной торговли и одна аптека. Осуществляют свою деятельность управляющая компания "Стандард-С", филиал отделения ПАО Сбербанк, ветеринарный участок и представительство телекоммуникационной компании "Ростелеком".

Свою деятельность ведут семь крестьянско-фермерских хозяйств, специализирующихся, в основном, на растениеводстве. Фермерское хозяйство Елены Демидовой занимается разведением и откормкой крупного рогатого скота молочного направления.

Инфраструктура 
На территории села осуществляют свою деятельность:
 детский сад "Тополёк",
 дом досуга, 
 библиотека, книжный фонд которой составляет 5710 экземпляров, оформлена подписка на 18 наименований периодических изданий. Пользуются учреждением 500 человек;
 врачебная амбулатория.

Дети школьного возраста посещают общеобразовательное учреждение на станции Тарханы.  

Село газифицировано полностью, из 375 дворов в 369 хозяйствах имеется газ. 105 абонентов в селе пользуются стационарной телефонной связью.

Достопримечательности 
 Парк "Аллея Славы", на территории которого установлен памятник воинам землякам погибшим в Великую Отечественную войну.

Фотогалерея

Село на фотографиях

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Вольновского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района